ПСВ:

 ПСВ — нидерландский футбольный клуб из города Эйндховен.
  — резервная команда ФК ПСВ.
  — женская команда ФК ПСВ.
  — австрийский футбольный клуб Спортивной ассоциации полиции Вены (Polizeisportvereinigung Wien).
 ПСВ — приёмно-сортировочный взвод.
 ПСВ — подземное скважинное выщелачивание.
 ПСВ — полная стоимость владения.
 ПСВ — спортивное общество «Филипс» в Эйндховене, Нидерланды, ПСВ «Эйндховен».
 ПСВ — пиковая скорость выхода.
 ПСВ — полистирол вспенивающийся.
 ПСВ — подогреватель сетевой воды.
 ПСВ — покупательная способность валют.
 ПСВ — переключатель сигнализируемой высоты.
 ПСВ — Партия словацкого возрождения.
 ПС-В — приёмник синхросигнала вторичный.
 ПСВ — проект среднего транспортного вертолёта.